Franciaország
Saint-Germain-des-Bois, település Cher megyében
Saint-Germain-des-Bois, település Nièvre megyében